

Cucina 
 Bonbon – caramella, cioccolatino, confetto, pasticcino, zuccherino o dolcetto in generale
 Bon Bon di pollo – piatto cinese

Località 
 Bonbon – comune del dipartimento di Grand'Anse, ad Haiti
 BonBon-Land – parco divertimenti di Holme Olstrup, in Danimarca
 Bon Bon Reserve – area protetta dell'Australia Meridionale (Australia)

Varie 
 Bonbon – azienda di telecomunicazioni croata
 Bon-Bon – racconto breve di Edgar Allan Poe del 1832
 Bon Bon – gruppo musicale bulgaro
 Bon Bon – soprannome di George Tunnell, cantante statunitense